Бек, Гюнтер ():
 Бек, Гюнтер (1856—1931) — австрийский ботаник.
  (род. 1976) — австрийский биатлонист.